Лехто () — финская фамилия. Известные носители:

 Лехто, Рейно (1898—1966) — политический деятель Финляндии.
 Лехто, Сеппо (род. 1962) — финский крайне правый активист.